Девушка с жемчужной серёжкой:
 Девушка с жемчужной серёжкой (картина)
 Девушка с жемчужной серёжкой (роман)
 Девушка с жемчужной серёжкой (саундтрек)
 Девушка с жемчужной серёжкой (фильм)